Klásek může být:

 klásek, druh květenství
 malý klas

příjmení osob

 Marek Klásek (* 1975) – český stolní tenista
 Martin Klásek (* 1957) – český loutkoherec
 Milan Klásek (1932–2010) – český herec
 Štěpán Klásek (* 1957) – český duchovní
 Věra Klásková (* 1970) – česká překladatelka, textařka, zpěvačka, skladatelka, klavíristka a kytaristka

Externí odkazy